En Bavière, Buxheim peut désigner :
 Buxheim, la commune allemande du district de Haute-Bavière.
 Buxheim, la commune allemande du district de Souabe.